Blender kan syfta på:

 Blender – datorprogram för 3D-grafik
 Blender Foundation – en icke vinstinriktad stiftelse som är ansvarig för utvecklandet av Blender
 Blender (musikalbum) – ett album av rockgruppen Collective Soul
 Blender (musikgrupp) – svenskt dansband
 Blender (tidning) – amerikansk musiktidskrift
 Blender – engelska namnet på en motoriserad köksmaskin, se Mixer (köksmaskin)
 Team Blender – ett tyskt poprockband.

Geografi

Indonesien 

 Desa Blender, administrativ by, Jawa Barat,

Tyskland 

 Blender, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Blender (berg) – ett berg i Bayern, Schwaben, 

Robotskapade Indonesienförgreningar